Елизавета Барятинская: Барятинская, Елизавета Александровна (1826—1902) — статс-дама, жена генерал-лейтенанта князя В. И. Барятинского.
 Барятинская, Елизавета Дмитриевна (1835—1899) — статс-дама, жена князя А. И. Барятинского.